Schwabhausen kan syfta på:

Geograf

Tyskland 

 Schwabhausen, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Schwabhausen, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,